«ТОП-100 молодіжних лідерів Одеси» — це рейтинг найвпливовіших людей серед молоді Одеси, що проводиться обласними і міськими молодіжними організаціями спільно з обласною і міською радами. Вперше рейтинг проводився в 2009 р. Кандидатури висувалися максимально демократично: населення регіону могло само висунути кандидата, адже, якщо людина впливова — його повинні знати. За бажання можна було зняти свою кандидатуру. Рейтинг із запропонованих кандидатур був складений експертами, але і самі кандидати могли проголосувати, адже, якщо людина впливова — його повинні знати в середовищі молодіжних лідерів.

Традиційно в рейтингу беруть активну участь 200 молодих лідерів як номінанти та експерти. У 2009 р. було 189 кандидатів і 11 експертів, в 2010 p. — 188 кандидатів і 12 молодих експертів. Критеріями для визначення сотні молодіжних лідерів є кількість і якість організованих ним заходів протягом року, направлених на розвиток молоді або вирішення їх проблем, ефективність молодіжного об'єднання, яке очолює лідер, авторитет лідера в молодіжному середовищі, компетентність і публічність лідера, креативність ідей і перспективи розвитку лідера.
Ініціатором проєкту стали: Одеський обласний осередок Всеукраїнської Громадської Організації «Демократичний альянс» за підтримки управління молодіжної та сімейної політики Одеської Міської ради.

Завдання та цілі

Цілі проєкту «ТОП-100 молодіжних лідерів Одеси»:
 відзначення найактивніших лідерів молодіжного руху Одеси;
 підбивання підсумків молодіжної політики.

Основні завдання:
 знайомство молодіжних лідерів між собою, обмін досвідом та налагодження зв'язків для спільної реалізації проєктів;
 збір інформації про молодіжні громадські заходи, аналіз найуспішніших проєктів та їх презентація громадськості;
 привернення уваги суспільства до молодіжних рухів, підвищення впливу молодіжного середовища на громадські та політичні рухи в місті Одеса;
 обрання компетентних учасників для громадських слухань з молодіжних питань;
 створення в Інтернет мережі бази по молодіжному руху Одеси і реалізованих молоддю проєктах;
 популяризація ідей громадської активності та розвитку громадянського суспільства;

План заходу

План заходу 2010 року
До 31.12.2010 — висування кандидатур на участь у рейтингу «ТОП-100 молодіжних лідерів Одеси»
10.01.-20.01.2011 — розгляд анкет експертами та визначення «ТОП-100».
14.01.2011 — Форум «Молодіжна політика в Одесі. Підведення підсумків 2010р.», на якому відбудеться презентація своїх здобутків молодіжними організаціями, аналіз стану молодіжного руху в місті і розробка спільного плану заходів на 2011 рік. Номінанти голосують за конкурсантів, що увійдуть до ТОП-20 молодіжних лідерів.  
20.01.-25.01.2011 — зведення результатів голосування експертів та молоді за ТОП-20 молодіжних лідерів".
25.01.2011 — Урочисте Нагородження переможців проєкту «ТОП-100 молодіжних лідерів Одеси 2010 року».
01.02.2011 - Заключна прес-конференція. Презентація переможців, підведення підсумків молодіжної політики за 2010 рік.

Номінанти. Критерії відбору переможців

Номінантами рейтингу є активні, молоді громадські діячі, що проводять свою діяльність в Одесі.
Номінанти рейтингу «ТОП-100» представляють різні сфери, зокрема:
 активісти молодіжних громадських організацій;
 активісти студентських профкомів, органів студ. самоврядування;
 активісти наукових студентських товариств;
 організатори молодіжних проєктів та заходів (благодійних, освітніх, творчих, спортивних тощо);
 молоді журналісти.

Запропоновані наступні критерії відбору номінантів ТОП-100 і ТОП-20:
 кількість та якість організованих ним протягом року заходів, направлених на розвиток молоді, чи вирішення її проблем.
 ефективність молодіжного об’єднання, яке очолює лідер.
 авторитет лідера в об’єднаному молодіжному середовищі.
 компетентність та публічність лідера.
 креативність ідей та перспективи розвитку лідера.

За результатами розгляду поданих анкет, експерти обрають сотню найактивніших молодіжних лідерів (ТОП-100).  Переможці ТОП-20 визначаються шляхом складання балів, отриманих від експертів (50% балів), та від голосів тих, хто потрапив у ТОП-100 (50 % балів).

Переможці 2010 року

ТОП-20

Номінації

Додаткові номінації

Переможці 2009 року

ТОП-20

Номінації

Експертна комісія

Експерти 2010

Експерти 2009

Статистика проєкту "ТОП-100 молодіжних лідерів Одеси"

Попри те, що проєкт відбувається вже вдруге поспіль, організаційним комітетом було прийнято рішення - для найкращого досягнення та висвітлення одного із головних завдань проєкту а саме "підведення підсумків молодіжної політики" узагальнити дані та провести статистичне дослідження молодіжного середовища міста за період 2010 року. За основні критерії дослідження були взяті такі показники як: вік, стать, ВНЗ в якому навчаються або навчалися лідери, а також показник участі у проєкті торішніх та "новоспечених" лідерів. Серед висновків, які були зроблені це те, що одеська молодь громадсько активна в загальній віковій категорії від 20 до 29 років ( від 70 до 73% номінантів ТОП- 20 та ТОП-100 відповідно). Зрозумілим є той факт, що у більш старшому віці в них більше часу займає робота, та інші професійні заняття, а не громадське життя, що підтверджується тим, що опускання по рейтингу в порівнянні з торішнім проєктом особливо сильно відчутне у віковій категорії саме 25-35 років. Також досить наглядними є зрізи по ВНЗ та статі.

Статистика у графіках та діаграмах

Виноски

Посилання
http://top100lider.wordpress.com/
http://www.odessa.ua/ru/news/32259/
http://www.dem-alliance.org/main/rn/120/news/1628/
https://web.archive.org/web/20110118024951/http://www.dem-alliance.org/main/rn/120/news/1610/
http://dumskaya.net/news/top_100_liderov/
http://dumskaya.net/news/_88/
http://novaodessa.tv/news/2010/12/17/top_100_molodyozhnih_liderov_odessi
http://odessa-daily.com.ua/component/content/article/41-articles-dumskaya/6093--100-.html?directory=176  
http://www.mpravda.com/?lang=ru&pubId=47876 
http://www.mpravda.com/?lang=ru&pubId=48340 
http://www.reporter.com.ua/news/qz9r/
http://www.civicua.org/news/view.html?q=1339914
http://most-odessa.info/news/society/16234.html
http://od-news.com/index.php?option=com_content&task=view&id=15994&Itemid=2
http://timer.od.ua/?p=82983
http://misto.odessa.ua/index.php?u=novosti/odessa/nom,20671
http://ukrainians.od.ua/news.php?item.833
http://politiko.ua/blogpost15983 
http://www.osvita.com/news/24-01-2011/1295887741/ 
http://news.onu.edu.ua/rus/news/single/205
http://www.who-is-who.name/index.php?option=com_content&view=article&id=2900%3A2011-01-25-08-04-09&catid=70%3Anews-od&lang=uk
http://odessa-live.ru/society/4314-u-den-studenta-v-odesi-ogolosyat-100-krashhix-molodizhnix-lideriv.html 
http://www.048.ua/article/12876
http://www.vsesmi.ru/news/3729697/
http://inforotor.ru/visit/9344804?url=http://timer.od.ua/?p=80466
http://yusov.info/ru/news.php?id=282 
http://www.odessamik.org.ua/news.php?action=detailed&id=637 
http://www.mpravda.com/upload/docs/TOP20_100.doc
http://timer.od.ua/?p=83511
https://web.archive.org/web/20110202195643/http://www.lifeinodessa.od.ua/content/view/13344/88888903/
http://www.odessa-daily.com.ua/lenta-od-novostey/28230-majarova-lider.html
http://moigorod.od.ua/news/item/242320
http://www.vo.od.ua/rubrics/raznoe/13083.php
http://riak.odessa.ua/news.php?news_id=1470&news_action=view&menu_alias=news
http://www.mypartner.org.ua/news/65-lider.html
http://www.krug.com.ua/news/9168
http://www.yojo.ru/?p=2968
http://gnews.ua/cat/material/id/41145
http://www.mpravda.com/?lang=ru&pubId=49964
https://web.archive.org/web/20160305012635/http://odessit.in.ua/news/60037235272/
http://www.novosti-odessa.com/?id_news=1359
http://aiesec-odesa.livejournal.com/7085.html
http://novostnik.com.ua/news/segodnya-obyavyat-pobeditelej-proekta-top-100-molodezhnyh-liderov-odessy-/
http://www.aiesec-odessa.profeo.ua/blog/view/100022137/Top-100-molodozhnyh-liderov-Odessy.html
http://poligrafi.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=135:-100-&catid=1:latest-news&Itemid=50
https://web.archive.org/web/20160305055416/http://pravotoday.in.ua/ru/press-centre/news/news-3518/
http://misto.odessa.ua/index.php?u=novosti/odessa/nom,26706,26706
http://www.studua.org/news/2010/12/21/2971.html
http://izvestiya.odessa.ua/index.php?go=Newspaper&in=view&id=17861
https://web.archive.org/web/20110705192022/http://www.chornomorka.com/node/1247
http://odessaglobe.com/novosti/13158/

Громадянське суспільство
Культура Одеси